HSBC-арена () — коммерческое название различных спортивных и концертных комплексов на определённых этапах их существования.
 Фёрст Ниагара-центр, Буффало, США - с 2000 по 2011 год.
 Олимпийская арена Рио, Рио-де-Жанейро, Бразилия - с 2008 по 2016 год.